Juan Jorge de Sajonia puede referirse a:

 Juan Jorge I de Sajonia, elector palatino de Sajonia de 1611 a 1656.
 Juan Jorge II de Sajonia, elector palatino de Sajonia de 1656 a 1680.
 Juan Jorge III de Sajonia, elector palatino de Sajonia de 1680 a 1691.
 Juan Jorge IV de Sajonia, elector palatino de Sajonia de 1691 a 1694.
el príncipe Juan Jorge de Sajonia (1869-1938).